Malartic est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Malartic, ville de la province de Québec ;

 Malartic, quartier de la commune de Gradignan dans le département de la Gironde ;
 Malartic, hameau et ancienne paroisse rattachée en 1821 à la commune de Montaut-les-Créneaux, dans le département du Gers ;
 Les Malartics, écart de la commune de Preignan dans le département du Gers.

Patronyme 
 Maurès de Malartic, famille d'ancienne noblesse française de l'Armagnac ;
 Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès de Malartic (1730-1800), gouverneur de l'île de France (île Maurice) ;
 Louis Hippolyte Joseph de Maurès de Malartic (1769-1832), chef chouan et maréchal de camp de la Restauration ;
 Yves Malartic (1910-1986), écrivain et traducteur français, auteur de roman policier, lauréat du prix des Deux Magots.

Divers 
 Château Malartic-Lagravière, domaine viticole situé à Léognan dans le département de la  Gironde.

Toponymie française
Patronyme français